Ich denke oft an Piroschka (roman), een Duitse roman van Hugo Hartung uit 1954
Ich denke oft an Piroschka (film), een film uit 1955 gebaseerd op de gelijknamige roman